A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét a bécsi Ernst Happel Stadionban, 2008. június 29-én 20:45-től játszották. A mérkőzés győztese nyerte a 13. labdarúgó-Európa-bajnokságot. A két résztvevő a korábbi háromszoros Európa-bajnok Németország és az 1964-es Eb-győztes Spanyolország volt.

A találkozón 1–0-ra a spanyolok nyertek Fernando Torres góljával.

Út a döntőig

Eredmények

A mérkőzés

Statisztikák 

 UEFA.com – Kezdőcsapatok
 UEFA.com – Események

Források

További információk 

 UEFA.com, 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

D